Râul Aluniș se poate referi la:

 Aluniș - afluent al râului Vitău
 Aluniș - afluent al Uzului
 Aluniș - afluent al Mureșului

Vezi și 
 Aluniș (dezambiguizare)

 Râul Alunișu (dezambiguizare)
 Râul Alunul (dezambiguizare)

Toponime românești